Ше́перд (Shepherd) — фамилия и топоним, происходящие от  — «пастух».

 Шеперд
 Шеперд, Алберт (1885—1929) — английский футболист.
 Шеперд, Билли (род. 1949) — американский баскетболист.
 Шеперд, Деннис (1926—2006) — южноафриканский боксёр.
 Шеперд, Кейлеб (род. 1993) — новозеландский гребной рулевой.
 Шеперд, Кейси (род. 1994) — американский баскетболист.
 Шеперд, Лемюэл (1896—1990) — четырёхзвёздный генерал корпуса морской пехоты США, ветеран первой и второй мировых войн.
 Шеперд, Сибилл (род. 1950) — американская актриса, певица.
 Шеперд, Уильям (род. 1949) — американский астронавт.
 Шеперд, Шерри (род. 1967) — американская актриса, телеведущая.
 Острова Шеперд — группа островов в архипелаге Новые Гебриды.
 Шеперд-авеню (линия Фултон-стрит, Ай-эн-ди)

 Шеферд
 Шеферд, Джон (1884—1954) — британский полицейский и перетягиватель каната, чемпион и серебряный призёр Олимпийских игр.

См. также 
 Шепард